Новая Уфа:

Населённые пункты

Россия 

 Новая Уфа — исторический посёлок Нязепетровского района Челябинской области, ныне в составе Нязепетровска
 Новая Уфа — урочище на месте посёлка в Мазановском районе Амурской области
 Новая Уфа — урочище на месте посёлка в Мариинском муниципальном округе (Мариинском районе) Кемеровской области

Прочее 

 Новая Уфа — исторический центр города Уфы